Iàrkoie (Djankoi), localitat de Crimea, a Rússia
 Iàrkoie (Saki), localitat de Crimea, a Rússia
 Iàrkoie (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia